

Architettura 
 Palazzina Sessa – edificio storico situato nel comune italiano di Milano
 Palazzo Sessa – edificio storico situato nel comune italiano di Napoli

Geografia

Italia 
 Sessa Aurunca – comune nella provincia di Caserta (Campania)
 Sessa Cilento – comune nella provincia di Salerno (Campania)

Svizzera 
 Sessa – frazione del comune di Tresa nel distretto di Lugano (Cantone Ticino)

Idrologia 
 Sessa – movimento periodico delle acque all'interno di un bacino chiuso

Persone 
 Sessa - nobile famiglia milanese
 Antonio Sessa (1924-2017) – calciatore italiano
 Arderico Sessa (1230- post 1276) – nobiluomo italiano
 Attilio Sessa (1933) – giocatore di biliardo italiano
 Bartolomeo Sessa (1665-...) – filantropo italiano
 Cesare Sessa (1885-1954) – politico e partigiano italiano
 Claudia Sessa (1570 circa-1613/1619) – cantante, compositrice e monaca italiana
 Enrico da Sessa (...-1380) – vescovo italiano
 Francesco Sessa (1535-post 1602) – politico italiano
 Gabriele Sessa (1500 circa- post 1551) – giurisperito italiano
 Gastón Sessa (1973) – calciatore argentino
 Gerardo da Sessa (...-1212) – cardinale e arcivescovo italiano
 Giacomo Sessa (1777-1862) – militare e patriota italiano
 Giovan Battista Sessa (XV-XVI secolo) – tipografo italiano
 Giuseppe Sessa (1895-1985) – cestista, rugbista, calciatore e allenatore di rugby italiano
 Luigi Sessa (1867-1931) – agronomo italiano
 Luigi Sessa (1886-1926) – calciatore e arbitro di calcio italiano
 Luigi Sessa (1887-1959) – imprenditore italiano
 Maria Rosaria Sessa, detta Rossella (1973) – politica italiana
 Paolo Sessa (1370 circa-1450 circa) – giurisperito italiano
 Paolo Sessa (1400 circa-1470 circa) – militare e politico italiano
 Riccardo Sessa (1947) – diplomatico italiano
 Taddeo da Sessa (1190/1200-1247) – giurista italiano

Storia 
 Sessa – antica famiglia nobile lombarda

Pagine correlate 
 Luigi Sessa – pagina di disambiguazione
 Paolo Sessa – pagina di disambiguazione